Die Tetraiodbenzole bilden eine Stoffgruppe, bestehend aus einem Benzolring mit vier Iodatomen (–I) als Substituenten. Durch deren unterschiedliche Anordnung ergeben sich drei Konstitutionsisomere mit der Summenformel C6H2I4.

Einzelnachweise 

Nach Substitutionsmuster unterscheidbare Stoffgruppe
 Tetraiodbenzole